De Rally van Duitsland 2019, formeel 37. ADAC Rallye Deutschland, was de 37e editie van de rally van Duitsland en de tiende ronde van het wereldkampioenschap rally in 2019. Het was de 594e rally in het wereldkampioenschap rally die georganiseerd wordt door de Fédération Internationale de l'Automobile (FIA). De start en finish was in Bostalsee.

Programma

Resultaten

Statistieken

Klassementsproeven

Power Stage 
 Extra punten werden verdeeld voor de vijf beste tijden over de 11,69 kilometer lange Power Stage aan het einde van de rally.

Kampioenschap standen

Rijders

Constructeurs 

 Noot: Enkel de top 5-posities worden in beide standen weergegeven.

Externe links 
  Onofficiële resultaten op juwra.com
  Onofficiële resultaten op ewrc-results.com

Dui
Rally van Duitsland
Sportevenement in Saarland